UNM est un sigle de trois lettres qui peut signifier :
 Union de normalisation de la mécanique
 Université Nord Madagascar
 Union nautique marseillaise
 Union pour la nouvelle majorité : coalition électorale française de droite créée à l'occasion des élections législatives de 1981 et formée par le RPR et l'UDF.
 Union nationale monégasque : parti politique de droite à Monaco.